Lúcar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lúcar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Lúcar (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar